Kolzo (russ. Ring) steht für
Operation Kolzo, Schlacht von Stalingrad 
Primorskoje Kolzo, russische Autobahn
Solotoje Kolzo, „Goldener Ring“ Rundreise im Nord-Osten Moskaus
Bulwarnoje Kolzo, Boulevardring in Moskau 
Moskowskoje maloje kolzo, A107 (Russland)
Siehe auch:
Kolzow